Gonzalo Martínez peut désigner :
 Gonzalo Martínez Ortega (1934-1998), un réalisateur et scénariste mexicain ;
 Gonzalo Martínez (1975-), un footballeur colombien ;
 Gonzalo Martínez (1993-), un footballeur argentin.